Antoni Potocki (zm. 1756) – starosta kołomyjski
 Antoni Potocki (zm. ok. 1782) – starosta lwowski, konfederat radomski
 Antoni Potocki (1780–1850) – generał brygady
 Antoni Potocki (1867–1939) – pisarz i krytyk literacki
 Antoni Potocki (1890–1939) – starosta powiatu morskiego w latach 1936–1939.
 Antoni Michał Potocki (zm. 1765) – wojewoda bełski, podstoli litewski